Logi steht für:

 Logi, Riese in der nordischen Mythologie
 Logi, Spitzname und Signatur des fränkischen Malers Eulogius Böhler (1861–1943)

Logi ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Anton Logi (1645–1721), tschechischer Lautenist und Komponist

Logi oder LOGI steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Trieben (ICAO-Code)
 Low Glycemic Index, siehe Logi-Methode, eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsform

Abkürzung